„Табу“ () е американски документален сериал, пуснат за първи път през 2002 г. по National Geographic Channel Програмата представлява научен поглед върху „табу“ ритуалите и традициите, практикувани в някои общества, но забранени и нелагални в други. 

Всеки едночасов епизод се фокусира върхо определена тема, като например сватбени или посветителни ритуали, и показва подобни традиции по света. „Табу“ обикновено се фокусира върху крайни примери, които са или недоразбрани, или неприети в повечето общества.

Епизоди

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Предавания на Нешънъл Джиографик Ченъл